Dreamland (filme) - ficção cinteífica de 2007
Dreamland (museus de cera) - museus de cera no Brasil
Praia Dreamland - na Indonésia

Desambiguação